Lista de filmes portugueses estreados na década de 2000.

Longas-metragens

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Fonte 

Listas de cinema de Portugal
Década de 2000 no cinema